Gatesville (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Gatesville (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.